Příjmení Janouš nosí více významných osobností:

 Jan Janouš (1824–1888) – rakouský politik české národnosti z Čech
 Jan Janouš (motocyklový závodník) (???–1961) – český silniční motocyklový závodník
 Josef Janouš – více jmen

podobné
 Janoušek – více jmen